День благодарения:

 День благодарения — национальный праздник США.
 День благодарения — национальный праздник Канады.